Det Konservative Parti kan henvise til flere partier:

 et politisk parti i Storbritannien, se Konservative Parti (UK).
 et lille politisk parti i Sverige, se Konservative parti (Sverige).
 et politisk parti i Canada, se Canadas Konservative Parti.
 et politisk parti i Sydafrika, se Sydafrikas Konservative Parti.
 et politisk parti i Danmark, se Det Konservative Folkeparti.
 et politisk parti i Colombia, se Colombias Konservative Parti
 et politisk parti i Rumænien, se Partidul Conservator
 et politisk parti i Polen, se Konservative Parti
 et politisk parti i Island, se Det Konservative Parti (Island).